Vollbehr ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Vollbehr (1817–1882), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Ernst Vollbehr (1876–1960), deutscher Maler und Illustrator
 Otto Vollbehr (1869–1946), deutscher Chemiker, Erfinder, Antiquar

Siehe auch: Volbehr